Le nom de Wesmael est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alfred Wesmael (1832-1905), botaniste belge.
 Constantin Wesmael (1798-1872), entomologiste belge.
 Elisabeth Wesmael, (1861-1953), peintre belge.

Homonymie de patronyme